Liste Swadesh de 207 mots en français et en portugais, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste 

 Orthographe :
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

 Prononciation :
La prononciation indiquée est la prononciation standard du portugais européen, basée sur le dialecte de Lisbonne. Son but est de représenter la prononciation généralement considérée comme standard, souvent reflétée par les grands médias nationaux. Selon les locuteurs et les régions, la prononciation réellement pratiquée peut varier de façon plus ou moins importante. La prononciation pratiquée au Brésil et aux autres pays lusophones est souvent différente de celle présentée dans le tableau.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire de poche français-portugais / portugais-français, Hachette & Verbo, Paris 2005 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Portugais

Liens externes 
  Dictionnaires de portugais (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
 
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Portugala)
  Wikcionário (Wiktionnaire portugais)

Portugais
Langue portugaise